DVDA est un sigle pouvant désigner :
 DVD-Audio, un format numérique
 Dysplasie ventriculaire droite arythmogène, une maladie cardiaque
 DVDA, groupe de rock des créateurs de South Park (et "double vaginal double anal", une pratique sexuelle inventée par les mêmes personnes)